Calwer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Calwer (1821–1874), deutscher Entomologe und Ornithologe
 Jörg Calwer (1548–1618), Spitalpfleger, Richter und Bürgermeister von Tübingen
 Melchior Metzger (genannt Calwer) (kurz nach 1500 – 1563), Richter, Stadtsiegler und Bürgermeister von Tübingen, sowie Landschaftsabgeordneter und Mitglied des Engeren Ausschuss der Landschaft
 Richard Calwer (1868–1927), deutscher Journalist, Nationalökonom, Statistiker und zeitweise sozialdemokratischer Politiker

Siehe auch:
 Calw (Begriffsklärung)